Perstorp bezeichnet
 eine Gemeinde, siehe Perstorp (Gemeinde)
 einen Ort, siehe Perstorp (Ort)
 eine Firma, siehe Perstorp AB